Siligo è il grano denominato Triticum aestivum
Siligo è  un comune in provincia di Sassari
Siligo Peak è  una montagna che si trova in California, negli USA